Тимми:

 Тимми — значительный второстепенный персонаж мультипликационного сериала «Южный парк».
 Тимми 2000 — эпизод 404 (№ 51) сериала «South Park».